JWH steht für:
 JWH-Cannabinoide, etwa 450 durch die Forschungsgruppe von John W. Huffman synthetisierte Cannabinoide #Synthetische Cannabinoide
 Elektroarmaturenwerk JWH, erste „Fabrik für elektrische Apparate“ in Europa
 benannt nach den Initialen von Gründer Johannes Wilhelm Hofmann
 Westchase Hilton Heliport (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz in Houston, Texas

Siehe auch:

Abkürzung